Durchreise steht für:
 das Durchqueren eines Staatsgebietes samt den hiefür unerlässlichen Unterbrechungen (Transitverkehr),
 die Berliner Durchreise, eine traditionsreiche Modemesse in Berlin und
 den Kurztitel des sechsteiligen deutschen Fernsehfilms Durchreise – Die Geschichte einer Firma aus dem Jahre 1993 und einer gleichnamigen Theateraufzeichnung aus dem Theater am Kurfürstendamm aus dem Jahre 1985.

Siehe auch:

 Passage (Begriffsklärung)
 Transit (Begriffsklärung)
 Durchgang (Begriffsklärung)
 Durchlauf (Begriffsklärung)